Köllen ist

ein Familienname:
 Helmut Köllen (1950–1977), deutscher Bassist, Gitarrist und Sänger
 Josef Köllen (1903–1965), deutscher Politiker (CDU)

ein Ortsname:
 Köllen (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Cöllen
 Kölln
 Köln (Begriffsklärung)